Będargowo může být vesnice:

 Będargowo (gmina Szemud) – okres Wejherowo, Polsko 

 Będargowo (gmina Pełczyce) – okres Choszczno, Západopomořské vojvodství, Polsko 

 Będargowo (gmina Kołbaskowo) – okres Police, Západopomořské vojvodství, Polsko 

nebo

 Jezero Będargowo – jezero, gmina Drawsko Pomorskie, okres Drawsko, Polsko